Гле́б Андре́евич Расса́дкин (; ) — белорусский футболист, нападающий клуба «Сморгонь».

Карьера

Клубная 
Воспитанник минского «Динамо». Первый тренер — Руслан Степанович Азарёнок.

Профессиональную карьеру начал в 2011 году, выступает за дубль. В сезоне 2012 года дебютировал в чемпионате Белоруссии и стал наигрываться в основе. Первый гол в составе «Динамо» забил 26 сентября 2012 года в домашнем матче 1/8 финала Кубка Белоруссии 2012/13 против «Волны». В 2013 году игрока стали преследовать травмы, которые помешали ему в полной мере провести сезон. Однако, выйдя в своём первом еврокубковом матче Лиги Европы против «Круои» на 82-й минуте, спустя две минуты Глеб сумел забить свой первый гол в еврокубках. В начале сезона 2014 играл за дубль, летом стал часто привлекаться к матчам основы, иногда появлялся и в стартовом составе. 10 октября 2014 года забил свой первый гол в чемпионате, который позволил динамовцам одержать победу над новополоцким «Нафтаном» (2:0).

Игроком основы Глеб стал в 2015 году, сыграв за команду в большинстве матчей, играя в основном флангового атакующего полузащитника, а также форварда в паре с Фатосом Бечираем. В том сезоне Рассадкин сыграл 35 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. Сезон 2016 начал в качестве основного нападающего минчан, однако в июле в матче Лиги Европы против «Сент-Патрикс Атлетик» получил травму. Вернулся на поле в октябре, однако стал только выходить на замену. В начале 2017 года был отстранён от основной команды минчан и стал выступать за дубль. В июле контракт нападающего с «Динамо» был расторгнут.

Летом 2017 года подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги «Звезда» из Кропивницкого. Дебютировал за команду 16 сентября 2017 года, на 87-й минуте выездного матча против «Мариуполя» заменив Павла Полегенько. Спустя 4 дня вышел в стартовом составе и отличился забитым голом в кубковом матче против симферопольской «Таврии». С апреля 2018 года из-за проблем со здоровьем перестал появляться на поле.

В сезоне 2018 провел 13 поединков в высшей лиге Беларуси за гродненский «Неман», будучи арендованным у кропивницкой «Зирки», в которых отметился показателями 1+1 по системе «гол+пас». После выхода «Немана» из отпуска остался в числе игроков принявших участие в первой тренировке. В марте 2019 года подписал с жёлто-зелеными полноценный двухлетний контракт. В сезоне 2019 много пропустил из-за травм, в первой половине 2020 года был игроком стартового состава, позднее стал преимущественно оставаться на скамейке запасных, играл за дубль. В декабре по окончании контракта покинул гродненский клуб.

В марте 2021 года стал игроком «Витебска». В начале сезона 2021 чаще выходил на замену, позднее стал преимущественно появляться в стартовом составе. В феврале 2022 года продлил контракт с витебским клубом. В июле 2022 года покинул клуб, расторгнув контракт по соглашению сторон. Вместе с клубом занял 14 место в турнирной таблице и отправился в стыковые матчи за сохранение прописки в высшем дивизионе. 

В июле 2022 года перешёл в дзержинский «Арсенал». Дебютировал за клуб 30 июля 2022 года в матче Кубка Белоруссии за выход в четвертьфинал против гродненского «Немана», забив свой дебютный гол за клуб с пенальти. Вместе с клубом занял 14 место в турнирной таблице и отправился в стыковые матчи за сохранение прописки в высшем дивизионе. По итогу стыковых матчей против рогачёвского «Макслайна» дзержинский клуб потерял прописку в высшем дивизионе. Сам футболист стал одним из ключевых игроков клуба, отличившись 3 голами в 17 матчах за клуб. Также сообщалось, что футболист покинут клуб по окончании года.

В феврале 2023 года футболист тренировался со «Сморгонью». В марте 2023 года футболист официально присоединился к сморгонскому клубу. Дебютировал за клуб в матче 19 марта 2023 года против бобруйской «Белшины».

В сборной 
Выступал за юношескую сборную (до 17). В официальных матчах в отборочных турнирах чемпионатов Европы забил 5 мячей. Также играл за юношескую сборную (до 19). С 2013 года по 2016 год Глеб являлся игроком молодежной сборной Беларуси.

Достижения 
 «Динамо» (Минск)
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 2014, 2015
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (3): 2012, 2013, 2016
 Финалист Кубка Белоруссии: 2012/13

Статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Арсенал» Дзержинск
Игроки ФК «Сморгонь»